Andrew George peut désigner :

 Andrew George (né en 1952), gouverneur et commandant en chef d'Anguilla ;
 Andrew George (né en 1958), homme politique britannique ;
 Andrew George (né en 1963), professeur en immunologie britannique ;
 Andrew R. George (né en 1955), académicien et traducteur britannique ;
 Andrew George Jr. (né en 1963), chef et écrivain canadien.

Voir aussi
 Andrew George Blair (1844-1907), homme politique canadien
 Andrew George Burry (1873-1975), homme d'affaires américain
 Andrew George Lehmann (1922-2006), académicien anglais